Wągrowiec – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu wągrowieckiego
 Wągrowiec – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim
 Wągrowiec – dworzec kolejowy w Wągrowcu w województwie wielkopolskim
 TSR Wągrowiec – Telewizyjna Stacja Retransmisyjna Wągrowiec

Zobacz też 
 Dekanat wągrowiecki, Powiat wągrowiecki, Nielba Wągrowiec, Batalion ON „Wągrowiec”, Wągrowiec-Południe (gmina), Opactwo Cystersów w Wągrowcu